

Film 
 The Alien – cortometraggio del 1913 diretto da Robert G. Vignola
 The Alien – film del 1915 diretto da Reginald Barker e Thomas H. Ince
 La spia che vide il suo cadavere (The Groundstar Conspiracy o The Alien) – film del 1972 diretto da Lamont Johnson

Musica 
 The Alien – singolo dei Dream Theater del 2021